David DeLuise – attore statunitense
 Dom DeLuise – attore, sceneggiatore, regista, doppiatore, cuoco, produttore cinematografico, conduttore radiofonico e scrittore statunitense
 Michael DeLuise – attore statunitense
 Peter DeLuise – attore, regista, produttore televisivo e sceneggiatore statunitense